Schiffrin est un patronyme porté notamment par :

 André Schiffrin (1935-2013), éditeur franco-américain ;
 Jacques Schiffrin (1892-1950), éditeur français ;
 Lalo Schifrin (né en 1932), pianiste, chef d'orchestre et compositeur argentin 
 Simon Schiffrin (1894-1985), producteur de cinéma français.